Франсиско Мигел Карденас Валдез има више значења:

 Франсиско Мигел Карденас Валдез, Лос Пикос (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Франсиско Мигел Карденас Валдез, Маскарењас (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику